Agua Blanca (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja
 Agua Blanca (Ecuador), een plaats in de Ecuadoraanse provincie Manabí
 Agua Blanca (Guatemala), een plaats in het Guatemalteekse departement Jutiapa
 Agua Blanca (Mexico), een plaats in de Mexicaanse staat Oaxaca
 Agua Blanca (Peru), een district in de Peruaanse provincie El Dorado
 Agua Blanca (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Portuguesa
 Agua Blanca (strand), een strand op het Spaanse eiland Ibiza